Ел Ревентон има више значења:

 Ел Ревентон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ревентон (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ревентон (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ревентон (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ревентон (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ревентон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ревентон (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ревентон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ревентон (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику